Nydqvist är ett svenskt efternamn, som i tre generationer burits av personer som från 1847 till 1929 var knutna till det tidigare verkstadsföretaget Nydqvist & Holm AB i Trollhättan, också känt som Nohab. Den 31 december 2013 var 4 personer med efternamnet Nydqvist bosatta i Sverige.

Personer med namnet
 Antenor Nydqvist (1817–1914), en av grundarna 1847
 Herman Nydqvist (1862–1922), son till Antenor Nydqvist den äldre,   
 Antenor Nydqvist (1893–1973), son till Herman Nydqvist

Se även
 Nohab, artikel om företaget
 Nyqvist, svenskt efternamn

Källor

Svenska släkter
Svenska efternamn